Вулканы Камчатки:
 Вулканы Камчатки — вулканы на востоке России, на полуострове Камчатка. 
 «Вулканы Камчатки» — особо охраняемая природная территория на Камчатке.